Лавровская волость имеет несколько значений:

 современные
 Лавровская волость — муниципальное образование в Печорском районе Псковской области
 Лавровская волость — муниципальное образование в Себежском районе Псковской области

 исторические
 Лавровская волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии
 Лавровская волость (Тамбовский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Лавровская волость (Кашинский уезд) — в составе Тверской губернии

См. также: Лавровское сельское поселение — муниципальные образования в регионах России без названия «волость»